Ontur kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ontur (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Ontur (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar